Schizotrema är ett släkte av lavar. Schizotrema ingår i familjen Graphidaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schizotrema